Carnifex puede referirse a:

Animales
Cardisoma carnifex, una especie de cangrejo terrestre.
Phoenicircus carnifex, una especie de ave.
Thylacoleo carnifex o león marsupial, una especie extinta de mamífero marsupial carnívoro.
Triturus carnifex, una especie de tritón.
 Carnifex, un género obsoleto de aves.

En la literatura
Carnifex (Wild Cards), un personaje creado por John J. Millerin para la serie Wild Cards de ciencia ficción.
Carnifex, una novela de Tom Kratman.

En la música
Carnifex (banda), una banda estadounidense de deathcore.

Otros
Carnifex, un alienígena en el juego Warhammer 40,000.